Stærk tobak er et blandet opsamlings- og livealbum med Shu-bi-dua. Albummet udkom i 1991 og indeholder ud over Shu-bi-duas eget materiale også nyfortolkninger af "Walkmand!", som stammer fra Michael Hardingers soloplade fra 1981 samt "Min kone og min mor", som Michael Bundesen har indspillet tidligere i sin karriere.

Spor 

Spor 1-5 er optaget på Charlottenlund Fort i 1990, spor 6-8 er optaget i Tivoli, København i 1982, og spor 9-10 er iflg. coveret indspillet "et hemmeligt sted", hvilket rent faktisk er i et studie, og publikumslyden er kunstigt tilføjet.

Shu-bi-dua-livealbum
Opsamlingsalbum fra 1991
Livealbum fra 1991
Shu-bi-dua-opsamlingsalbum